Grupp H i Världsmästerskapet i fotboll 2010 pågick från 16 juni till 25 juni 2010. I gruppen spelade Europeiska mästarna Spanien, Schweiz, Honduras och Chile.

Vinnaren av denna grupp, Spanien, möter tvåan Portugal från Grupp G i åttondelsfinal, och tvåan från denna grupp, Chile, möter vinnaren Brasilien från Grupp G i åttondelsfinal.

Tabell

Matcher

Honduras mot Chile 

{{Resultat med trupp|id=HON-CHI
|nr       = 15
|bild     = HON-CHI 2010-06-16.svg
|datum    = 16 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Jean Beausejour
|arena    = Mbombela Stadium
|spelplats= Nelspruit
|publik   = 32664
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Jean Beausejour
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Spanien mot Schweiz 

{{Resultat med trupp|id=ESP-SUI
|nr       = 16
|bild     = ESP-SUI 2010-06-16.svg
|datum    = 16 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Gelson Fernandes
|arena    = Moses Mabhida Stadium
|spelplats= Durban
|publik   = 62453
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Gelson Fernandes
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Chile mot Schweiz 

{{Resultat med trupp|id=CHI-SUI
|nr       = 31
|bild     = CHI-SUI 2010-06-21.svg
|datum    = 21 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Mark González 
|mål2     = 
|arena    = Nelson Mandela Bay Stadium
|spelplats= Port Elizabeth
|publik   = 34872
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Mark González
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Spanien mot Honduras 

{{Resultat med trupp|id=ESP-HON
|nr       = 32
|bild     = ESP-HON 2010-06-21.svg
|datum    = 21 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = David Villa 
|mål2     = 
|arena    = Ellis Park Stadium
|spelplats= Johannesburg
|publik   = 54386
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  David Villa
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Chile mot Spanien 

{{Resultat med trupp|id=CHI-ESP
|nr       = 47
|bild     = CHI-ESP 2010-06-25.svg
|datum    = 25 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = Rodrigo Millar 
|mål2     =  David Villa   Andrés Iniesta
|arena    = Loftus Versfeld Stadium
|spelplats= Pretoria
|publik   = 41958
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Andrés Iniesta
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Schweiz mot Honduras 

{{Resultat med trupp|id=SUI-HON
|nr       = 48
|bild     = SUI-HON 2010-06-25.svg
|datum    = 25 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Free State Stadium
|spelplats= Bloemfontein
|publik   = 28042
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Noel Valladares
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Källor

Referenser 

Grupp H
Sport i Durban
Sport i Port Elizabeth
Sportevenemang i Johannesburg
Sport i Pretoria
Sport i Bloemfontein
Johannesburg under 2000-talet